Ля́лін () — прізвище російського походження. Відомі носії:
 Лялін Василь Костянтинович (1920—1989) — радянський льотчик-розвідник, Герой Радянського Союзу.
 Лялін Олександр Павлович (1802—1862) — російський медальєр, професор Петербурзької академії мистецтв.
 Лялін Павло Олександрович (1763—1836) — російський медальєр.
 Лялін Сергій Геннадійович (1962) — російський кінорежисер.
 Лялін Федір Олександрович (1776—1848) — російський медальєр.

Російські прізвища